Maur ist der Name folgender Orte:

  Maur, der Name einer Gemeinde in der Schweiz

Maur ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Maur (* 1937), tschechischer Historiker
 Hans Maur, deutscher Historiker
 Heinrich von Maur (1863–1947), deutscher General der Artillerie und Ritter des Pour le Mérite
 Karin von Maur (* 1938), deutsche Kunsthistorikerin und Professorin
 Mauro Maur (* 1958), italienischer Trompeter und Komponist 
 Meinhart Maur (1884–1964), ungarischer Schauspieler
 Nicolas-François Dupré de Saint-Maur (1695–1774), französischer Finanzhistoriker
 Paul von Maur (1836–1903), deutscher Unternehmer
 Wolf In der Maur (1924–2005), österreichischer Journalist und Herausgeber

Siehe auch:
 Auf der Maur 
 Mauer (Begriffsklärung)
 Saint-Maur